Dynastes — род крупных жуков, семейства Пластинчатоусые,

Описание 
Длина тела, обычно, от 4,8 до 8 см. Отдельные особи Dynastes hercules могут достигать длины 17 см. У самцов от переднеспинки отходит длинный рог, направленный вперёд. Под рогом находится пучок жёлтых щетинок. Головной рог направлен вперёд. Чуть выше этого рога имеются один или несколько зубчиков. Самка без «рогов». Лоб самок с одним бугорком. Надкрылья зеленовато-жёлтые с чёрными точками или чёрные.

Классификация 
Род разделяют на два подрода Theogenes и Dynastes. Ближайшим родом является Megasoma. Род Dynastes включает следующие виды:

Подрод 

  — Южная Америка, Колумбия.
  — Боливия.

Подрод 

  — Гвианское плоскогорье.
  — США, Аризона.
  — Эквадор, Колумбия и Перу.
   — Гваделупа и Доминика. На основании морфологических и молекулярных данных вид разделен на несколько самостоятельных видов.
  — Мексика, Белиз, Гондурас, Гватемала, Никарагуа.
  — Эквадор и Перу
  — Мексика, Гватемала.
  — Мексика.
  — Боливия.
  — Эквадор и Колумбия.
  — Бразилия (штаты Баия и Эспириту-Санту).
  — Центральная Америка.
  — острова Мартиника и Сент-Люсия
  — США.
  — Тринидад и Тобаго

Распространение 
Представители рода встречаются распространенный в Мексике, США, Центральной и Южной Америке и на Антильских островах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Generic Guide to New World Scarab Beetles -Dynastes

Насекомые Центральной Америки
Насекомые Южной Америки
Дупляки
Роды жесткокрылых